Carol Brown peut désigner :
 Carol Brown (1953-), rameuse américaine d'aviron ;
 Carol Brown (1963-), sénatrice australienne.